Klembów (plaats), plaats in Polen
 Klembów (gemeente), gemeente in Polen